Beep peut faire référence à :
 beep, une méthode d'organisation dans les tournois de certains jeux de société ;
 Beep Media Player, un lecteur multimédia libre ;
 Beep, une chanson des Pussycat Dolls ;
 .

Voir aussi 
 Beeper